Liimatainen est un nom pouvant désigner:

Heikki Liimatainen (1894-1980), athlète olympique finlandais
 (Heikki L), producteur de musique finlandais

Voir aussi

Liimatainen, Heikki